Ринкон де Мартинез има више значења:

 Ринкон де Мартинез (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ринкон де Мартинез (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику